

Sigle 
 Brian Jonestown Massacre  – gruppo musicale statunitense

Codici 
 BJM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale, Bujumbura, Burundi
 bjm – codice ISO 639-3 della lingua bajelani